Happy New Year è un film del 2014 diretto da Farah Khan.

Trama 
Chandramohan Manohar Sharma, meglio conosciuto come Charlie, è un combattente di strada che vuole vendicarsi di Charan Grover da 8 anni. Grover ha identificato il padre di Charlie, Manohar Sharma, come un ladro per un furto di diamanti. Charlie scopre attraverso i media che questi diamanti arriveranno all'hotel Atlantis alla vigilia di Natale. Vuole rubare gli stessi diamanti e bloccare Grover. Per far ciò, deve però mettere insieme una squadra.

In primo luogo ingaggia l'ex soldato Jagmohan Prakash, o Jag. In secondo luogo Tehmton Irani, o Tammy, una jogger in sovrappeso che soffre di attacchi epilettici. Per terzo contatta Rohan Singh, un giovane hacker che Charlie ritiene possa attaccare il sistema informatico di Shalimar. La squadra scopre che l'ingresso principale comprende una serratura biometrica, e solo una persona è in grado di accedere: Vicky Grover, figlio di Charan.

Colonna sonora

Collegamenti esterni 
 

Film d'azione
Film commedia
Film drammatici
Film musicali
Film sentimentali